Перу́ц (Perutz) — еврейская фамилия вероятно испанского происхождения.

Известные носители:
 Перуц, Лео (1882—1957) — австрийский писатель
 Перуц, Макс Фердинанд (1914—2002) — английский биохимик, лауреат Нобелевской премии